Eiserne Jungfrau bezeichnet:

 Eiserne Jungfrau, mittelalterliches Foltergerät
 im Volksmund eine eiserne Tanksäule in den 1920er Jahren
 deutsche und österreichische Zeitansageeinrichtung, Eiserne Jungfrau, um 1941
 Eiserne Jungfrau (Budweis), Wehrturm

Siehe auch:
 Iron Maiden, britische Heavy-Metal-Band